Miejscowości w USA:
 Spruce Pine – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Franklin
 Spruce Pine – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell